Caspar (eller Kaspar) Neumann kan syfta på:

* Caspar Neumann (1648–1715), tysk teolog och poet
 Caspar Neumann (1683–1737), tysk kemist och apotekare